

Cinema 
The Whole Truth – cortometraggio del 1913 diretto da George Loane Tucker
The Whole Truth – cortometraggio del 1923 diretto da Ralph Ceder
Tutta la verità (The Whole Truth) – film del 1958 diretto da John Guillermin
The Whole Truth – film del 2009 diretto da Colleen Patrick
Una doppia verità – film del 2016 diretto da Courtney Hunt

Letteratura 
Nient'altra che la verità (The Whole Truth) – romanzo di David Baldacci 
La nuda verità (The Whole Truth) – romanzo di Janice Kaplan

Musica
The Whole Truth – album del 1995 dei Point of Grace

Televisione 
The Whole Truth – serie televisiva statunitense del 2010
Tutta la verità (The Whole Truth) – episodio della seconda stagione della serie classica Ai confini della realtà
Tutta la verità (The Whole Truth) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Lost
Tutta la verità (The Whole Truth) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Lie to Me